Ханнес Ван дер Брюгген (; родился 3 апреля 1993 года в Алсте, Бельгия) — бельгийский футболист, полузащитник клуба «Серкль Брюгге».

Клубная карьера 
Ван дер Брюгген — воспитанник клуба «Гент». 17 мая 2011 года в матче против «Брюгге» он дебютировал в Жюпиле лиге. 27 ноября в поединке против Генка Ханнес забил свой первый гол за «Гент». В 2015 году Ван дер Брюгген помог команде впервые в истории выиграть чемпионат и завоевать Суперкубок Бельгии.

В начале 2017 года Ханнес перешёл в «Кортрейк». 21 января в матче против «Зюльте-Варегем» он дебютировал за новый клуб.

19 января 2021 года Ван Дер Брюгген подписал контракт с клубом Бельгийской Про-лиги «Серкль Брюгге». Он дебютировал за клуб 20 января 2021 года в матче против «Антверпена», его клуб проиграл со счётом 1:0.

Международная карьера 
В 2011 году Ханнес в составе юношеской сборной Бельгии принял участие в юношеском чемпионате Европы в Румынии. На турнире он сыграл в матчах против команд Испании, Турции и Сербии.

Достижения 
Командные

 «Гент»'''
 Чемпионат Бельгии по футболу — 2014/2015
 Обладатель Суперкубка Бельгии — 2015

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Бельгии
Игроки сборной Бельгии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Гент»
Игроки ФК «Кортрейк»
Игроки ФК «Серкль Брюгге»